Глостер «Гладиатор» (или Глостер SS.37) () — британский истребитель-биплан, состоял на вооружении Королевских военно-воздушных сил, Королевского военно-морского флота и ВВС многих других стран в конце 30-х гг. Последний истребитель-биплан, состоявший на вооружении Королевских военно-воздушных сил. Принимал участие во французской кампании, на североафриканском театре военных действий и в других операциях.

Использование 

Самолеты использовались в китайских ВВС. В октябре 1937 года центральное правительство Китая заказало 36 самолетов Gladiator, которые двумя партиями в ящиках были доставлены в Гуанчжоу через Гонконг.

Во время советско-финской войны ВВС Финляндии получили 30 истребителей Gloster Gladiator Mk II из Великобритании. Десять самолетов были подарены, а остальные 20 были куплены Финляндией; все были доставлены в период с 18 января по 16 февраля 1940 г., первый поступил на вооружение 2 февраля 1940 г. 

Боевое применение самолётов в RAF началось во время французской кампании. Во время "Странной войны", Великобритания направила во Францию Британский экспедиционный корпус (BEF) , чтобы сражаться вместе с французской армией. В составе этих сил были отправлены подразделения RAF на различных самолетах, в том числе две эскадрильи Gladiator. Первоначальные воздушные операции с обеих сторон были ограничены зимней погодой; однако сразу после начала реализации Германией плана «Гельб» и ее вторжения в Нидерланды 10 мая 1940 года самолеты Gloster Gladiator BEF участвовали в неудачной контратаке на немецкие войска. 

Самолёты использовались также в норвежской операции. Принимали участие в обороне Мальты (три последних оставшихся истребителя получили имена «Faith», «Hope» и «Charity» и по утверждениям британцев противостояли всей итальянской авиации). Активно использовались также в боях в северной Африке.

Южноафриканский летчик Мармадюк Пэттл был лучшим пилотом Gloster Gladiator , одержав 15 побед на этом типе самолетов.

Тактико-технические характеристики 

Приведенные характеристики соответствуют модификации Mk.I.

Боезапас 600 патронов на фюзеляжный пулемёт, 400 патронов на крыльевой пулемёт.

Страны, использовавшие самолет 

  Royal Air Force: эскадрильи № 1, 3, 6, 14, 25, 33, 46, 54, 56, 65, 72, 73, 74, 80, 85, 87, 94, 112, 117, 123, 127, 141, 152, 237, 239, 247, 261, 263, 267, 274, 520, 521, 602, 603, 604,605, 607, 615. Метеозвенья 410/1401, 402/1402, 1403, 1411-1415, 1560-1563, звенья 1565, 1622, 1624; 1-я школа взаимодействия с армией, истребительные школы №1-10, учебные отряды № 5, 6, 8, 41, 60, 61, эскадрильи ВВС Флота № 759, 760, 767, 769, 770, 771, 774-778, 787, 791, 792, 797, 800-802, 804-806, 813, 880, 885.

 ВВС Австралии: No. 3 Squadron RAAF
  Южно-Африканский Союз
 ВВС ЮАС: 12 Mk II и 11 Mk I, ранее принадлежавших RAF вошли в состав эскадрилий № 1-3.

  Воздушные силы бельгийской армии: 1-я истребительная эскадрилья 'La Comète'. Закуплены 16 Mk I (G15-G30) и ещё 8 были построены на заводе SABCA (G31-G38) (по другим данным имелся заказа на 22 самолёта, из которых были поставлены 15 с номерами G5-1 — G5-15, а на SABCA построены лишь 7. Литера 'G' в коде упоминается у Спенсера (но лишь применительно к самолётам G-17 — G-38) и могла быть нанесена позже, уже во время эксплуатации.

  ВВС Китайской Республики: 36 самолётов Mk I получены в январе 1938 года, бортовые номера 5701-5736. Служили в 28-й, 29-й и в 32-й истребительных эскадрильях до декабря 1939 года, когда был сбит последний из них
 Египет
  Королевские ВВС Египта: более 40 Mk II служили во 2-й и 5-й эскадрильях.

 ВВС «Свободной Франции»
 Германия
 не менее 15, включая захваченные в СССР бывшие латвийские и литовские.
 Греция
  Королевские ВВС Греции: 19 Mk I и 6 Mk II. Первые 2 Mk I приобрёл за 9200 фунтов М. Зарпаркис Хоймогенос и передал в ВВС в 1938 году, они получили номера  ΔΕ 1 и 2. На остальных 17 Mk I и 6 Mk II остались британские номера. Самолёты служили в 21-й эскадрилье и большая их часть была уничтожена во время налёта на Парамитью (или днём позже на Амфиклию).
 Ирак
  Королевские ВВС Ирака: 24 Mk I и 5 Mk II. Первые 15 Mk I получили номера 80-94. По состоянию на 1949 год 2 Mk II ещё эксплуатировались в Мосуле, пока последний из них не был списан в 1951 году.

 Воздушный корпус Ирландии: 4 самолёта Mk I (№№ 23-26), служившие в 1-й эскадрилье. Последним был разбившийся в январе 1944 года "24", а "26" большую часть срока службы пребывал в ремонте после аварии.

  ВВС Латвии – 26 Mk I: 123-я (номера 114-126) и 124-я (163-175) эскадрильи.
 
  ВВС Литвы 14 Mk I (G-704 — G-717), 5-я эскадрилья. 12 из них достались СССР в июне 1940 года, по меньшей мере 1 из этого числа был захвачен Германией в июне 1941 года.

  Воздушные Силы армии Норвегии в 1938-39 гг. получены по 6 Mk I и Mk II, применявшиеся в Истребительном авиакрыле. 

  ВВС Португалии по 15 Mark I и Mk II, номера 450-464 и 465-479 соответственно. Применялись в Истребительной и двух (№№1 и 2) Экспедиционных Истребительных эскадрильях до 1953 года.

  ВВС Швеции: 37 Mk I (обозначавшихся в Швеции как J-8) и 18 Mk II (J-8A) aircraft. На них устанавливались лицензионные двигатели производства NOHAB: Bristol Mercury VIS2 и Mercury VIIIS.3, соответственно. Числились в составе эскадрилий 8, 10, 19. Последняя с января 1940 года воевала в Финляндии (установлены лыжные шасси и крепления для восьми бомб).

  ВВС Финляндии после начала финской войны 1939—1940 гг. 12 истребителей Gloster J8 Gladiator I прибыли из Швеции в составе подразделения F-19 и вместе с шведскими экипажами были включены в состав военно-воздушных сил Финляндии.

 один самолёт Gloster Gladiator I, до присоединения Литвы принадлежавший ВВС Литвы, состоял на вооружении 29-го стрелкового корпуса в начале Великой Отечественной войны. По другим данным, были захвачены 32 латвийских и литовских Mk. I.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gloster Gladiator

Бипланы
Истребители Второй мировой войны
Самолёты советско-финляндской войны (1939—1940)
Самолёты Gloster
Военная авиация Латвии